

Planta 
 Babosa ou Aloe vera — espécie de planta do género Aloe, nativa do norte de África

Peixes 
 Bathygobius soporator ou Amboré
 Gobioides broussonnetii

Ver também 
 Barbosa

Desambiguações de espécies